Кини — фамилия (, , , , ) и прозвище.

Прозвище 
 Кини (Энрике де Кастро Гонсалес; 1949—2018) — испанский футболист.

Фамилия 
  (1914—1980) — американский педагог, президент Брауновского (1955—1966) и Клэрмонтского (1971—1976) университетов.
  (Уильям Джордж Кини; 1937—2012) — новозеландский боксёр, чемпион Игр Британской империи и Содружества наций в тяжёлом весе (1966).
  (род. 1973) — игрок в американский футбол, в составе клубов Европейской национальной футбольной лиги и Лиги американского футбола в закрытых помещениях.
  (род. 1937) — американский почвовед и химик, президент Общества почвоведения Америки (1988) и Американского общества агрономии (1993).
  (род. 1971) — ганский политик, депутат Парламента Ганы (с 2016).
  (1860—1939) — американский педагог, президент Луизианского промышленного (политехнического) института (1908—1926).
  (род. 1982) — ирландский спортсмен, межпровинциальный чемпион по гэльскому футболу в составе команды Ленстера (2006) и Всеирландский клубный чемпион в составе «Баллибоден Сент-Эндас» (2016), чемпион Национальной лиги хёрлинга в составе команды Дублина (2011).
  (род. 1943) — буркинийский дипломат, посол Республики Верхняя Вольта в СССР (1967—1980).
  (род. 1974) — американский футбольный тренер, тренер сборной Папуа — Новой Гвинеи (2013).
 Кини, Манджунатха (также известен как Р. Манджунатха Кини) — сингапурский токсинолог, профессор Национального университета Сингапура.
 Кини, Мэддисон (род. 1996) — австралийская прыгунья в воду, чемпионка мира (2017).
  (1897—1958) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Иллинойс (1957—1958).
  (род. 1987) — папуа-новогвинейский футболист, игрок национальной сборной.
  (род. 1992) — игрок сборной Соломоновых Островов по футболу.
  (1886—1967) — американский баскетбольный, бейсбольный тренер и тренер по игре в американский футбол; автор баскетбольной техники «быстрого отрыва», член Зала славы баскетбола (с 1960).

См. также